Everybody’s steht für:

 Everybody’s Fine, Kinofilm
 Everybody’s Gone to the Rapture, Computerspiel
 Everybody’s Gone to War, Lied
 Everybody’s Got Something to Hide Except Me and My Monkey, Lied
 Everybody’s in Show-Biz, Studeoalbum
 Everybody’s Motor Car Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Everybody’s Rockin’, Album
 Everybody’s Somebody’s Fool, Musikstück